{| class="navbox mw-collapsible " style="width: 100%; "
|-
! class="navbox-title" style="background:none;" | 
|-
|-
|<div class="center">

Referencer 

Angelsaksiske monarker
Dronninger af England
Hertuger af Normandiet
Jellingdynastiet
Konger af England
Personer fra vikingetiden
Regenter af Danmark